O Parque Ecológico e de Lazer Gustavo Simioni está localizado na cidade de Sertãozinho, no Interior de São Paulo.

Dados
O empreendimento, denominado “Parque da Cidade”, ocupa uma área de 822.065 m2 ao lado da represa da usina São Geraldo. O local oferece várias atividades esportivas e de lazer como praia artificial, campos de futebol, aeromodelismo, pedalinhos, escotismo, praça de alimentação, área de pesca, trilhas, ciclovias e pista para caminhadas.

Também dispõe de bases para a Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros. Com acesso gratuito, o parque será totalmente cercado e haverá controle da movimentação de visitantes.

O novo parque, oferece atividades esportivas e de lazer como quatro campos de futebol canindé e dois oficiais, duas quadras poliesportivas, duas quadras de tênis, pistas para caminhada, cooper e passeios na mata, ciclovia de 1.300 metros, 12 quiosques com pias e churrasqueiras e praia artificial de 160 metros.

Além disso, há 40 quiosques de piaçava instalados ao longo da praia e do parque, 16 pedalinhos para a represa, solário (banhos de sol) e piscina adulto e infantil de dois mil metros quadrados, dois chafarizes, um escorregador tipo sapo na piscina infantil e um toboágua tipo rampa de 15 metros de largura na de adultos, duas lanchonetes, quatro playgrounds, três espaços com barras para musculação e alongamento, e guarda-volumes.

Sertãozinho (São Paulo)